Ву́лиця Виго́вського (також Вулиця Івана Виговського, Вулиця Гетьмана Виговського) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Гетьмана Івана Виговського 
 Вулиця Гетьмана Івана Виговського — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Гетьмана Івана Виговського — вулиця в місті Прилуки.
 Вулиця Гетьмана Івана Виговського — вулиця в місті Тернопіль.

Вулиця Гетьмана Виговського 
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Бердичів.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Берислав.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Гайсин.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Знам'янка.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Коростень.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Овруч.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Гетьмана Виговського — вулиця в місті Хмельницький.

Вулиця Івана Виговського 
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Бершадь.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Броди.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Жидачів.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Жовті Води.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Козятин.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Корсунь-Шевченківський.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Олешки.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Павлоград.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Первомайськ.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Тараща.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Фастів.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в смт Черняхів.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Чигирин.
 Вулиця Івана Виговського — вулиця в місті Ямпіль.

Вулиця Виговського 
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Васильків.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Городок.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Ірпінь.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Кам'янка-Бузька.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Копичинці.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Полонне.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Чортків.
 Вулиця Виговського — вулиця в місті Яворів.

Провулок Івана Виговського 
 Провулок Івана Виговського — провулок у місті Дубно.
 Провулок Івана Виговського — провулок у місті Павлоград.

Провулок Виговського 
 Провулок Виговського — провулок у місті Володимир.

Вулиці, названі на честь людей